Dietfurt (Rott) steht für:
 Unterdietfurt
 Oberdietfurt